Wy (België), een dorp in de Belgische provincie Luxemburg
 Wy-dit-Joli-Village, een dorp in het Franse departement Val-d'Oise
 Vorstendom Wy, Principality of Wy, een micronatie in Australië
 een verouderde spelling van het persoonlijk voornaamwoord "wij"

 WY, een restaurant met Michelinster in Brussel
 WY Records, een platenlabel uit Puerto Rico
 kenteken van Waidhofen an der Ybbs in Oostenrijk
 afkorting van het Engelse graafschap West Yorkshire
 ISO 3166-2-code van de Amerikaanse staat Wyoming
 IATA-code van de luchtvaartmaatschappij Oman Air